Cerar ist der Familienname folgender Personen:

 Miro Cerar (* 1963), slowenischer Jurist und Politiker
 Miroslav Cerar (* 1939), jugoslawischer Kunstturner
 Zdenka Cerar (1941–2013), slowenische Politikerin (LDS) und Juristin, Justizministerin 2004